«О рыбаке́ и ры́бке» — российский кукольный мультфильм 2003 года студии «Союзмультфильм», который создала режиссёр Наталья Дабижа по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» (1833) Александра Сергеевича Пушкина.

Сюжет 
Скоморохи — бродячие комедианты — разыгрывают сюжет оригинальной сказки как спектакль. Золотую рыбку играет девочка-блондинка в соответствующем костюме, чьи волосы собраны в пучок. Синее море здесь тряпочное, а декорации (в том числе и царский дворец) нарисованы на кусках фанеры. Всех персонажей озвучивает Олег Табаков.

Создатели 
 Автор сценария и режиссёр: Наталья Дабижа
 Художники: Геннадий Новожилов, Татьяна Платонова
 Кинооператор: Александр Виханский
 Ассистент кинооператора: Дмитрий Палагин
 Российский государственный симфонический оркестр кинематографии
 Композитор: Геннадий Гладков
 Дирижёр: Сергей Скрипка
 Звукорежиссёр записи музыки: Владимир Виноградов
 Аниматоры: Алла Соловьёва, Ольга Панокина, Фазиль Гасанов, Наталья Дабижа
 Компьютерная обработка: Дмитрий Русаков
 Мастер по свету: С. Ходов
 Куклы и декорации изготовили:
 Геннадий Богачёв
 Анатолий Гнединский
 Владимир Шафранюк
 Ярослава Боринская
 Елена Покровская
 Нина Молева
 Михаил Колтунов
 Наталия Барковская
 Анна Атаманова
 Е. Куроленкин
 Нина Виноградова
 Виктор Пиунов
 Николай Закляков
 Вера Пиунова
 Все роли озвучивал: Олег Табаков
 Звукорежиссёр: Владимир Орёл
 Монтажёр: Наталия Степанцева
 Редактор: Елена Михайлова
 Директор картины: Бэлла Ходова
 Продюсер: Эрнест Рахимов
 Фильм снят при государственной финансовой поддержке Службы кинематографии Министерства культуры Российской Федерации

Фестивали и премии 
 2003 — VIII Открытый Российский Фестиваль анимационного кино в Суздале: Приз «За оригинальное режиссёрское и изобразительное решение в экранизации всем известной сказки» — «О рыбаке и рыбке».
 2003 — Премия «Ника» за лучший анимационный фильм — Номинация.
 2003 — X МКФ «Крок»: приз и диплом в категории «Фильмы для детей» — «О рыбаке и рыбке».
 2003 — XI фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге: Специальный приз жюри — Наталья Дабижа «О рыбаке и рыбке».

Примечания

Ссылки 
 
 «О рыбаке и рыбке» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Наталья Дабижа — Энциклопедия отечественного кино
 Сергей Капков. Сказка о золотой рыбке и переносчике зла  (2002 год)

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Кукольные мультфильмы России
Мультфильмы Наталии Дабижи
Экранизации сказок Александра Пушкина
Мультфильмы России 2003 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов